Die Snookerweltmeisterschaft 1997 fand vom 19. April bis zum 5. Mai 1997 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 1996/97.

Titelverteidiger war der Schotte Stephen Hendry, der auch diesmal wieder ins Finale kam. Dort musste er sich aber Ken Doherty mit 12:18 geschlagen geben. Mit Doherty gewann zum ersten und bislang einzigen Mal ein Spieler aus der Republik Irland die Snookerweltmeisterschaft.

Preisgeld

Hauptrunde

Finale

Qualifikation 

|}

Century-Breaks

Hauptrunde 
Während der Hauptrunde wurden von 16 Spielern 39 Centuries erzielt. Die höchste Anzahl erreichte Stephen Hendry mit neun Centuries. Das höchste Break erzielte Ronnie O'Sullivan, dem mit 147 Punkten das zwanzigste Maximum Break in der Geschichte des Snooker und das vierte bei einer Weltmeisterschaft gelang.

Einzelnachweise 

1997
Snookerveranstaltung 1997
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre